Qal‘ehcheh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qal‘ehcheh (ort i Iran), Ardabil, 
 Emāmzādeh Deh Chāl, ort, Markazi, 

Robotskapade Iranförgreningar